Santo Domingo de Silos hace referencia a varios artículos:

Personas
 Domingo de Silos, (1000-1073), religioso español;

Lugares

En España
 Santo Domingo de Silos (España), municipio de España;
 Monasterio de Santo Domingo de Silos, en el municipio anterior;
 Monasterio de Santo Domingo el Antiguo (Toledo)
En Colombia
 Santo Domingo de Silos (Norte de Santander), municipio;

Pintura
 Santo Domingo de Silos (Bartolomé Bermejo), cuadro pintado por Bartolomé Bermejo;